Mirina, Myrina ili mirine mogu biti:
mirina (građevina): zidina, razvalina, ruševina
Mirine kod Omišlja na Krku 
Mirine u Otoku, kasnoantički sakralni kompleks s grobljem između Botičinih i Virinih kuća u Otoku na Cetini
dramska družina „Mirina“ iz Selaca na otoku Braču
Mirina (Grčka), glavni grad grčkog otoka Lemnosa
Mirina (Mizija), starovjekovni grad na obali Mizije, današnja Turska
Mirina (mitologija), ime nekoliko ženskih osoba u starogrčkoj mitologiji
Myrina, rod iz porodice leptira
Fulfinum – Mirine, dio zaštićenog kompleksa Kompleks Mirine-Fulfinum s arheološkim nalazištem Z-5016
Arheološka zona Za Zidine-Mirine u Šilu, općina Dobrinj
Mirine u Živogošću, u uvali Dole